Lucerna peut désigner :
 (1935) Lucerna, astéroïde ;
 Lucerna, un genre d'escargots ;
 Lucerna, un opéra de Vítězslav Novák (1923) ;
 Lucerna, une race bovine originaire de Colombie.

Toponyme 
 Lucerna, une municipalité du Honduras située dans le département d'Ocotepeque.

Voir aussi 
 Chelidonichthys lucerna, une espèce de poisson (le grondin perlon)